Aichen ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Aichen, Gemeinde im Landkreis Günzburg, Bayern
 Aichen (Gerhardshofen), Wüstung der Gemeinde Gerhardshofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Aichen (Nellingen), Ortsteil der Gemeinde Nellingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Aichen (Neudrossenfeld), Ortsteil der Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Aichen (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Aichen (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aichen (Waldshut-Tiengen), Ortsteil der Stadt Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Aichen (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil der Gemeinde Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Aichen (Gemeinde Mank), Ortsteil der Stadt Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich

Aichen steht zudem für:
 Aichen (Adelsgeschlecht)

Aichen ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Augustin von Aichen (1701–1777), österreichischer Adeliger, Verordneter des niederösterreichischen Ritterstandes und wirklicher Landrat
 Franz Xaver von Aichen (1788–1856), niederösterreichischer Land-Untermarschall und Präses des Ritterstandes 
 Johann Joachim von Aichen (1664–1729), niederösterreichischer Land-Untermarschall
 Joseph von Aichen (1745–1818), österreichischer Diplomat und Jurist

Siehe auch:
 Eichen (Begriffsklärung)